La baronesa Guillermina de Dörnberg (en alemán: Wilhelmine, Reichsfreiin von Dörnberg; 6 de marzo de 1803 - 14 de mayo de 1835) fue un miembro de la Casa de Dörnberg y baronesa de Dörnberg por nacimiento. A través de su matrimonio con el Príncipe Maximiliano Carlos de Thurn y Taxis, Guillermina también era miembro de la Casa de Thurn y Taxis. Guillermina era conocida por su familia y amigos como "Mimi".

Primeros años 
Guillermina era la hija del antiguo vicepresidente prusiano y director de la Cámara Real de Brandeburgo-Ansbach, barón Enrique Ernesto Conrado Federico von Dörnberg y de su esposa la baronesa Sofía Guillermina von Glauburg.

Matrimonio e hijos 
Guillermina contrajo matrimonio con el Príncipe Maximiliano Carlos de Thurn y Taxis, cuarto hijo del Príncipe Carlos Alejandro de Thurn y Taxis y de su esposa, la Duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz, el 24 de agosto de 1828 en Regensburg. Guillermina y Maximiliano Carlos tuvieron cinco hijos:

 Príncipe Carlos Guillermo de Thurn y Taxis (14 de abril - 21 de julio de 1829)
 Princesa Teresa Matilde de Thurn y Taxis (31 de agosto de 1830 - 10 de septiembre de 1883)
 Príncipe Heredero Maximiliano Antonio Lamoral de Thurn y Taxis (28 de septiembre de 1831 - 26 de junio de 1867)
 Príncipe Egon de Thurn y Taxis (17 de noviembre de 1832 - 8 de febrero de 1892)
 Príncipe Teodoro de Thurn y Taxis (9 de febrero de 1834 - 1 de marzo de 1876)

La familia de Guillermina, la Casa de Dörnberg, era una familia noble protestante hesiana, y no era, según las leyes de la Casa Principesca de Thurn y Taxis de 1776, igual a su marido Maximiliano Carlos. A pesar de la fiera resistencia a la unión de miembros de la casa principesca, especialmente de Teresa, la madre de Maximiliano Carlos, los dos contrajeron matrimonio.

El hermano de Guillermina, el Barón Ernesto Federico von Dörnberg (1801-1878), se convirtió en jefe de la administración de Thurn y Taxis y fue elevado al título de Graf von Dörnberg (Conde de Dörnberg) en Viena el 21 de febrero de 1865.

Enfermedad y muerte 
En 1834, Guillermina cayó enferma en un duro viaje a las posesiones de Thurn y Taxis en Bohemia, incluyendo el Castillo de Chraustowitz. Al principio de 1835, fue a Núremberg a recibir tratamiento homeopático con el Dr. Reuter. Guillermina estaba esperanzada que el tratamiento restauraría su calidad de vida, diría: Ojalá le escribiera a una amiga que estaba feliz de haber recobrado la vida, cuya llamita estaba tan cerca de morir. Sin embargo, murió poco tiempo después.

Su esposo, que la amaba profundamente, lamento su perdida. En su honor construyó en la Abadía de San Emerano, una capilla con una cripta para albergar los restos de Mimi. El príncipe hizo enterrar su corazón por separado en la cripta. Un verso se encuentra en una caja de bronce que, además de su urna de corazones, también contiene un busto del escultor Christian Daniel Rauch: Aquí descansa mi felicidad, aquí duerme su corazón, aquí el amor lamenta el dolor eterno. Dicha cripta se convertiría posteriormente y hasta el día de hoy en el lugar de enterramiento de la familia Thurn y Taxis.

Títulos y estilos 
 6 de marzo de 1803 - 24 de agosto de 1828: Baronesa Guillermina de Dörnberg
 24 de agosto de 1828 - 14 de mayo de 1835: Su Alteza Serenísima La Princesa Thurn y Taxis, Baronesa de Dörnberg

Ancestros

Referencias 

 Martin Dallmeier, Martha Schad: Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis. Friedrich Pustet Verlag Regensburg 1996.

Nacidos en Ansbach
Princesas de Thurn y Taxis
Baronesas
Católicos de Alemania